El Ford Fairlane fue un coche fabricado por Ford Motor Company. Esta página puede referirse:
 Al Ford Fairlane fabricado en Estados Unidos desde 1955 hasta 1975.
 Al Ford Fairlane fabricado en Argentina desde 1969 hasta 1982.(Sedan 4 puertas) 
 Al Ford Fairlane fabricado en Australia desde 1967 hasta 2007.